Rutger von Kleve ist der Name folgender Personen:

* Rutger I. (Kleve) († 1050), Graf von Kleve
 Rutger II. (Kleve) († 1075), Graf von Kleve